Southampton puede referirse a:

Lugares 
Reino Unido
 Southampton, ciudad y autoridad unitaria del sur de Inglaterra.

Bermudas
 Parroquia de Southampton, Bermudas.

Canadá
 Isla de Southampton, localizada en el archipiélago ártico canadiense.

Estados Unidos
 Southampton (Massachusetts), pueblo en el condado de Hampshire, estado de Massachusetts. 
 Southampton (Nueva York), pueblo en el condado de Suffolk, estado de Nueva York.
 Southampton (villa), en el condado de Suffolk, estado de Nueva York.
 Condado de Southampton, Virginia.
 Southampton Meadows (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Southampton, Virginia.
 Municipio de Southampton , varios en Estados Unidos.

Deporte 
 Southampton Football Club, club de fútbol de Inglaterra de la ciudad de Southampton.

Educación 
 Universidad de Southampton, una universidad británica localizada en la ciudad de Southampton, Inglaterra.

Historia 
 Complot de Southampton, conspiración en contra del rey Enrique V de Inglaterra.
 Tratado de Southampton (1625).

Música 
 Southampton Dock, canción de Pink Floyd.
 D Tour 1997 Live at Southampton, álbum en vivo de la banda británica de rock Delirious?.